Dama de companhia
Aia (Espanha) — município na província de Guipúscoa
A Aia — conto de Eça de Queirós , publicado na coletânea editada em 1902
Aiá - nome de um personagem bíblico
Ayat (ou Aia ou Aya) — cada um dos versículos ou subdivisões de uma sura ou capítulo do Alcorão

Siglas
Associação Internacional Africana
Autódromo Internacional do Algarve
Aeroporto Internacional de Atenas S.A.
Ano Internacional da Astronomia

Desambiguações de siglas